Little Rock Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little Rock Township (Illinois)
 Little Rock Township (Minnesota)